Fajsz (dorp), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Bács-Kiskun
 Fajsz (vorst), grootvorst in Hongarije (948-955)